

Акулово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Акулово — присілок, Одинцовський міський округ, Московська область
 Акулово — село, Одинцовський міський округ, Московська область
 Акулово — село, Первомайський район, Алтайський край